Bratoev (en bulgare : Братоев) est un nom de famille bulgare notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1945), violoniste et chef d'orchestre bulgare ;
  (1838–1868), révolutionnaire bulgare ;
 Gueorgui Bratoev (né en 1987), joueur de volley-ball bulgare ;
 Valentin Bratoev (né en 1987), joueur de volley-ball bulgare, frère jumeau du précédent.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare

bg:Братоев
de:Bratoev